Алекс Грант: Грант, Алекс (род. 1989) — канадский хоккеист.
 Грант, Алекс (род. 1994) — австралийский футболист.